Pamplemousses (dystrykt)
 Pamplemousses (miasto)
 Pamplemousses SC